Skrobanek ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jakub Skrobanek (um 1835–1910), Kaufmann, Bankier und Bürgermeister von Cieszyn 
 Milan Skrobanek (* 1984), deutscher Filmemacher und Dokumentarfilmer
 Walter Skrobanek (1941–2006), österreichisch-deutscher Soziologe, Journalist und Südostasien-Experte